Панеттоне ( , миланский диалект , южн.- , ) — типичный миланский десерт, связанный с кулинарными традициями Рождества и распространённый по всей Италии, а также по всей Аргентине, Уругваю, Бразилии.

Происхождение 
Существуют несколько версий происхождения названия пирога. Романтическая версия гласит, что панеттоне () для своей возлюбленной придумал миланский ученик пекаря по имени Антонио. По другой версии, «панеттоне» — родом из миланского диалекта ломбардского языка — pan del ton, что переводят как «хлеб роскоши». Данная версия актуальна и для эмилиано-романьольского языка, где написание слова полностью совпадает с ломбардским эквивалентом.

Другая версия — по преданию, Тони, скромный помощник повара при кухне Лодовико Моро, изобрёл один из самых традиционных куличей Италии. История такова — накануне рождества шеф-повар семьи Сфорца сжёг пирог, приготовленный для герцогского пиршества. Тогда Тони решил пожертвовать кусочком опары, который он отложил для своего собственного рождества. Он смешал его с мукой, яйцами, сахаром, изюмом и засахаренными фруктами, замесил всё несколько раз до получения очень рыхлого и объёмного теста. Результат возымел небывалый успех, и в честь его создателя Лодовико Моро назвал его «Пан де Тони».

Наиболее известные производители панеттоне — Alemagna, Bauli, Le Tre Marie, Motta (в алфавитном порядке). В начале XX века название компании «Мотта» использовали фактически как синоним «панеттоне». Раньше панеттоне выпекали в домашних условиях, но и сегодня самый лучший панеттоне изготовляются самими кондитерскими — пастичериями (от ).

Описание 
Панеттоне обычно имеет куполообразную форму и составляет около 30 см в высоту. Панеттоне изготавливают из мягкого, не полностью пропечённого теста с засахаренными фруктами и изюмом и подают порезанным на кусочки.

К панеттоне подают горячие напитки, например, кофе или горячий шоколад, либо сладкое итальянское вино — Spumante или Moscato.

Панеттоне на протяжении веков 
Пьетро Верри рассказывает о древней традиции миланской территории, которая в IX веке оживляла христианские праздники — на Рождество вся семья собиралась вокруг очага, ожидая, что отец семейства оторвёт от «большого хлеба» кусок и вручит его всем присутствующим в знак общения. В XV веке в миланских лавках пекарям, которые месили хлеб для бедных (называемый «просо»), было запрещено производить хлеб для богатых и благородных (белый хлеб, называемый «миккой»). Исключением был один день — день Рождества, когда аристократы и плебеи могли потреблять один и тот же хлеб, подаренный пекарями своим клиентам. Это был хлеб для богатых, а именно роскошный хлеб из чистой пшеницы, наполненный маслом, мёдом и изюмом.

В течение XIX века во время австрийского владычества панеттоне стал незаменимым главным героем ежегодной традиции — губернатор Милана, Фикельмон, обычно предлагал его князю Меттерниху в качестве личного подарка. Поэт Пастори, один из самых популярных миланских поэтов XX века упоминает этот тип пирога в одном из своих стихотворений.

В 20 веке итальянские компании по производству продуктов питания и пекарни производят 117 миллионов тортов панеттоне и пандоро каждое Рождество на общую сумму 579 миллионов евро. С 2013 года в Милане проводят мероприятие, на котором награждают лучшие традиционные панеттоне Италии.

См. также 
 Штоллен
 Кулич
 Кекс

Примечания

Литература

Ссылки 
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «PANETTONE TIPICO DELLA TRADIZIONE ARTIGIANA MILANESE» 
 http://ru.flamigni.it/passions/panettone-history 

Итальянские десерты
Пироги
Рождественская выпечка